Дрюбек (Саксония-Анхальт) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Дрюбек (Кальвадос) — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.